Die Skol World Darts Championship 2001 wurden vom 28. Dezember 2000 bis 3. Januar 2001 in Purfleet ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 8. Mal organisiert und fand wie in den vorherigen Jahren wieder in der Circus Tavern statt.

Titelverteidiger war Phil Taylor, der die letzten sechs der insgesamt sieben Weltmeisterschaften alle gewann. Im Finale traf er auf den Kanadier John Part. Taylor besiegte Part mit 7:0 Sätzen.

Turnierverlauf 
Das Teilnehmerfeld bestand aus insgesamt 32 Spielern aus 7 verschiedenen Ländern. Gespielt wurde im K.-o.-System. Die besten 16 Spieler der PDC Order of Merit waren gesetzt.

Debütanten 
Gleich fünf Spieler waren für die Teilnahme an dem Turnier von der British Darts Organisation (BDO) zur PDC gewechselt. Einfach von ihnen war BDO-Weltmeister von 1995, Richie Burnett. Les Fitton, Denis Ovens und Roland Scholten sollten sich erst später einen Namen bei der PDC machen.

Gayl King war mit ihrer Teilnahme die erste Dame bei einer Dart-Weltmeisterschaft und für acht Jahre auch die einzige Frau, die an einer PDC-Weltmeisterschaft teilnahm. 2009 sollte Anastassija Dobromyslowa als zweite Frau an dem Turnier teilnehmen. Die BDO veranstaltete 2001 erstmals ein reine Damen-Weltmeisterschaft mit vier Teilnehmerinnen.

Setzliste

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Ergebnisse

Teilnehmer pro Land und Runde

Weblinks 

 Ergebnisse

2001
Dartveranstaltung 2000
Dartveranstaltung 2001
Dartwettbewerb in Purfleet